Le   d'armée,  ou XIV corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  d'armée (Empire allemand)
  corps d'armée de réserve
  d'armée, devenu  de blindés

États Unis 
 XIV corps

France
  d'armée (France)

Italie
  corps d'armée, du Regio esercito 

Russie
  d'armée (Empire russe)
  d'armée (Russie)

Catégorie : Homonymie d'unités militaires